Kościółki – część grzbietu i północnych zboczy w masywie Babiej Góry
 Kościółki – grań w Tatrach Bielskich
 Kościółki – leśny kościół w Dolnej Łomnej
 Kościółki – miejscowość w województwie mazowieckim, w powiecie płockim w gminie Staroźreby